Ангелос Ханиотис ( , родился 8 ноября 1959 года) — греческий историк и ученый-классик, известный своими  исследованиями в области культурной, религиозной, правовой и экономической истории эллинистического периода и римского Востока. Его исследовательские интересы также включают историю Крита и греческую эпиграфику. Ханиотис - профессор Школы исторических исследований Института перспективных исследований в Принстоне. 

Является членом Немецкого археологического института и редактором журнала классических исследований Mnemosyne.

Биография 
Получил степень бакалавра в Университете Афин в 1982 году;  докторскую степень — в Гейдельбергском университете в 1984 году и хабилитацию в том же университете в 1992 году. Был приглашенным профессором в Нью-Йоркском университете в 1993–1998 годах.  В 2006–2010 гг.  — приглашенным профессором и старшим научным сотрудником в колледже Олл Соулз в Оксфорде. С 1987 по 2006 год преподавал в Гейдельбергском университете и был заведующим кафедрой древней истории там же с 1998 по 2006 год. В 2008 году был принят в качестве профессора древней истории и классики в Школу исторических исследований в Институте перспективных исследований (Institute for Advanced Study).

Награды 
В 2000 году власти земли Баден-Вюртемберг (Германия) присудили Ханиотису  Государственную исследовательскую премию. В 2001 году фонд Александра фон Гумбольдта присудил Ханиотису премию имени  за «Фундаментальные исследования». В 2014 году правительство Греции наградило Ханиотиса Командорским крестом ордена Феникса.

Труды 
 War in the Hellenistic World : a Social and Cultural History, Malden, MA : Oxford (Eng.): Blackwell 2005, 
 Die Verträge zwischen kretischen Poleis in der hellenistischen Zeit, Stuttgart : Steiner, 1996, 
 Das antike Kreta, München : Beck, 2004, 
 From Minoan farmers to Roman traders : sidelights on the economy of ancient Crete, Stuttgart : F. Steiner, 1999, 
 Historie und Historiker in den griechischen Inschriften : epigraphische Beiträge zur griechischen Historiographie, Steiner, Stuttgart, 1988, 
 Heidelberger Althistorische posts and Epigraphic Studies. Vol. 24, Steiner, Stuttgart 1996, 
На русском
 
 
 Отредактированные книги
 Unveiling emotions. Vol. I: Sources and methods for the study of emotions in the Greek world, Stuttgart : F. Steiner, 2012, 
 Unveiling emotions. Vol. II: Sources and methods for the studEmotions in Greece and Rome: texts, images, material culture, Stuttgart : F. Steiner, 2012,

Примечания

Комментарии

Примечания

Специалисты по эллинизму‎
Члены Финской академии наук
Члены Гейдельбергской академии наук
Персоналии:Афины
Википедия:Биографии современников
Эпиграфисты
Члены Германского археологического института
Эллинисты
Преподаватели Нью-Йоркского университета
Сотрудники Института перспективных исследований
Почётные доктора Льежского университета